Parteniusz II – patriarcha Aleksandrii od 24 września 1788 do 21 września 1805
 Parteniusz II – ekumeniczny patriarcha Konstantynopola w okresie 1644-1646, 1648-1651